Майкл О’Нил:
 О’Нил, Майкл (род. 1951) — американский актёр.
 О’Нил, Майкл (род. 1969) — североирландский футболист и тренер.